Breaking All the Rules si può riferire a:
 Breaking All the Rules, un film del 1985
 Breakin' All the Rules, un film del 2004
 Breaking All the Rules, album di Peter Frampton del 1997
 Breaking All the Rules, album delle She Moves del 1997
 Breaking All the Rules, singolo delle She Moves del 1997